Okręty US Navy o nazwie USS  "Elliot":

 Pierwszy "Elliot" (DD-146) był niszczycielem typu Wickes.
 Drugi "Elliot" (DD-967) był niszczycielem typu Spruance.

Elliot